Новосёловка () — посёлок городского типа в Краматорском районе Донецкой области Украины, центр Новоселовского поселкового совета.

Географическое положение 
Посёлок находится на реке Нетриус (приток реки Северский Донец), в 15 км от ближайшей железнодорожной станции Славяногорск.

История 

Поселение было основано в XVII веке и до 1808 года было известно как хутор Заболочанский.

27 октября 1938 года поселение получило статус посёлка городского типа.

В 1953 году здесь действовали семилетняя школа, библиотека и клуб.

В 1981 году здесь находились пруды "Донрыбкомбината", действовали средняя школа, две библиотеки, клуб и медицинская амбулатория.

С апреля по сентябрь 2022 была под контролем ВС РФ, 23 сентября 2022 года поселок был освобожден силами 81-й аэромобильной бригады и Национальной гвардии Украины.

Население 

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 1363 человека.

Местный совет 
84450, Донецкая обл., Лиманский р-н, пгт Новосёловка, ул. Партизанская, 9, 36-7-32

Археология 
Новоселовское городище находится на мысе левого берега Северского Донца у места впадения в него реки Нитриус. В 1920—30 гг. Н. В. Сибилев собрал здесь археологический материал.

На левом берегу Нитриуса, к юго-востоку от городища, расположено обширное посадское поселение. Оно тянулось более чем на 1000 м с юга на север. Керамика салтово-маяцкой культуры здесь близка керамическому комплексу Сидоровского городища.

Похоже, что Новоселовское городище существовало только в хазарское время. Оно входило в четверку самых крупных раннесредневековых поселений среднего течения Северского Донца.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Лиманского района (Донецкая область)
Посёлки городского типа Донецкой области